Skt. Gotthardtunnelen er navnet på tre forskellige tunneler under Skt. Gotthard-bjergene i Schweiz:
 Skt. Gotthardtunnelen (jernbane) – jernbanetunnel, indviet 1882
 Skt. Gotthardtunnelen (vej) – vejtunnel, indviet 1980
 Gotthard-Basistunnelen – ny jernbanetunnel fra 2016

Se også 
 Skt. Gotthard-passet